Passmore est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1840-1911), illustratrice botanique américaine

, chercheuse canado-britannique en biologie moléculaire 
Matt Passmore (né en 1973), acteur australien
 (1915-2003), joueur américain de football américain
, femme politique travailliste galloise
 (né en 1973), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1970), catcheur professionnel américain
 (1867-1946), acteur et chanteur anglais

Toponyme

, hameau du Buckinghamshire

Homonymie de patronyme